Ophidion är ett släkte av fiskar. Ophidion ingår i familjen Ophidiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ormfiskartade fiskar
Ophidion